De Leptosuchomorpha zijn een clade van uitgestorven phytosauriërs. Het is een op knooppunten gebaseerd taxon, gedefinieerd als de laatste gemeenschappelijke voorouder van Leptosuchus studeri en Pseudopalatus pristinus en al zijn nakomelingen.

Fylogenie 
Hieronder is een cladogram van Stocker (2012):

Uitgestorven reptielen